Envers et contre tous, film de Ramón Menéndez sorti en 1988 ;
 Envers et contre tous, épisode de la série Torchwood diffusé en 2008 ;
 Envers et contre tous, album d'Anonymus sorti en 2015 ;
 Envers et contre tous, une histoire d'inceste, roman de Pierre Gibelin paru en 2009.